XLF steht für:

 XML Localization Interchange File Format, Dateiendung
 XL Airways France, ein Luftfahrtunternehmen (ICAO-Code)

XLF